De marathon voor mannen op de Olympische Zomerspelen 1928 vond plaats op 5 augustus 1928. De start en finish vonden plaats in het Olympische Stadion. Het parcours had een lengte van 42,195 km. De wedstrijd startte om 15:14 op een koele en winderige dag met een hoge luchtvochtigheid. In totaal namen 69 atleten deel uit 23 landen, waarvan er 57 finishten. De wedstrijd werd gewonnen door Ahmed Boughéra El Ouafi uit Frankrijk. Op de finish had hij een halve minuut voorsprong op de Chileen Manuel Plaza.

Records

Uitslag 

Mannen 42000
Marathon in 1928